

Patronyme 
Le nom de Schiff est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 András Schiff (1953-), pianiste hongrois ;
 Heinrich Schiff (1951-2016), violoncelliste et chef d'orchestre autrichien ;
 Hugo Schiff (1834-1915), chimiste allemand ;
 Jacob Schiff (1847-1920), banquier et philanthrope américain d'origine  allemande ;
 Mario Schiff (1868-1915), professeur de langues romanes à Florence.
 Michel Schiff (1933-2004), physicien et psychologue français ;
 Michela Schiff Giorgini (1923-1977), égyptologue italienne ;
 Moritz Schiff (1823-1896), médecin et physiologiste allemand ;
 Peter Schiff (1964 -), économiste américain ;
 Stacy Schiff (1961-), éditrice, essayiste et biographe américaine ;
 Richard Schiff (1955-), réalisateur américain ;
 Robert Schiff (1854-1940), chimiste italien ; 
 Zeev Schiff (1932-2007), journaliste israélien d'origine française.

Éponymie 
 Réaction de Schiff ;
 Acide periodique de Schiff

Homonymie de patronyme
Patronyme juif